Мітра — божество договору та Сонця в іранській та ведійській міфології.
 Мітра — індійське прізвище.

Див. також 
 Митра — головний убір, частина облачення християнських священнослужителів.
 Мітри — сімейство морських черевоногих молюсків з групи Ценогастроподи.